Le mot russe peut désigner :
 la langue officielle de la fédération de Russie et de la Biélorussie, le russe.
 le peuple russe.

Voir aussi 
 russe, un lapin domestique ;
 un type de casserole ;
 Le Russe, ou Russe d'Oloron, un type de gâteau créé en Béarn et fabriqué uniquement par la pâtisserie Artigarrede, d’Oloron-Sainte-Marie ;
  ;
 Ru de Russe ou ru d'Orgeval ou ru d'Abbecourt, affluent en rive gauche de la Seine.